Niemcy:
 Pegnitz – miasto w Bawarii
 Pegnitz – rzeka  
 Pegnitz - dawny powiat 1939-1972